NKL steht für:

 Nordwestdeutsche Klassenlotterie
 Nichtkommerzieller Lokalfunk
 Nacionalinė krepšinio lyga,  die 2. Liga für Basketball in Litauen
 Nordwestschweizerisches Kunstturn- und Trampolinzentrum in Liestal
 Bahnhof Kirchenlaibach nach DS 100

NKL